Marele singuratic se poate referi la:
 Marele singuratic, roman scris de Marin Preda în 1972;
 Marele singuratic, film din 1977 regizat de Iulian Mihu, care a ecranizat romanul scris de Marin Preda; scriitorul a fost și autorul scenariului.